Paseo de Extremadura - straat in Madrid; naamgever van onderstaand station
 Alto de Extremadura (metrostation) - metrostation in Madrid